Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 39:

 39 dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – JW. 2636 Lidzbark Warmiński